LIL arizpuede referirse a:

Lugares 
 Ariz, una estación del Metro de Bilbao;
 Áriz, localidad del municipio de Iza, en Navarra (España);
 Ariz, lugar del municipio de Láncara, en la provincia de Lugo (España);
 Ariz, freguesia portuguesa del concelho de Marco de Canaveses;
 Ariz, freguesia portuguesa del concelho de Moimenta da Beira;

Personas 
 Tomás Áriz, político comunista español, víctima de la Guerra Civil;

Editor  
 ARIZ, o «algoritmo para solucionar problemas de inventos», por sus iniciales en ruso;